Poligny kan syfta på:
 Poligny, Aube
 Poligny, Hautes-Alpes
 Poligny, Jura
 Poligny, Seine-et-Marne